A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí versenyszámait február 13. és 20. között rendezték Øyerben.

Menetrend

Részt vevő nemzetek
A versenyeken 64 nemzet 120 sportolója vett részt.

Éremtáblázat 

(A táblázatokban az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Fiú

Lány

Vegyes

Források

 Weboldal

2016